Michael Charles Blunden (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de ailier droit.

Carrière 
En 2005, il est sélectionné à la  du repêchage d'entrée dans la LNH par les Blackhawks de Chicago. Il est échangé le  aux Blue Jackets de Columbus par les Blackhawks de Chicago en retour de Adam Pineault. Il est échangé le  aux Canadiens de Montréal  par les Blue Jackets de Columbus contre Ryan Russell. Le , il signe avec les Sénateurs d'Ottawa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Otters d'Érié || LHO ||63 ||10 ||7 ||17 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Otters d'Érié || LHO ||52 ||22 ||17 ||39 ||53 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2004-2005|| Otters d'Érié || LHO ||61 ||22 ||19 ||41 ||75 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2005-2006|| Otters d'Érié || LHO ||60 ||46 ||38 ||84 ||63 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2005-2006|| Admirals de Norfolk || LAH ||11 ||1 ||5 ||6 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2006-2007|| Admirals de Norfolk || LAH ||17 ||4 ||5 ||9 ||15 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago || LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| IceHogs de Rockford || LAH ||74 ||16 ||21 ||37 ||83 ||12 ||1 ||3 ||4 ||35 
|- 
| 2007-2008|| Blackhawks de Chicago || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| IceHogs de Rockford || LAH ||37 ||3 ||7 ||10 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||39 ||9 ||12 ||21 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2009-2010|| Crunch de Syracuse || LAH ||25 ||7 ||9 ||16 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Blue Jackets de Columbus || LNH ||40 ||2 ||2 ||4 ||59||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
| 2010-2011|| Falcons de Springfield || LAH || 37 || 12 || 9 || 21|| 41 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2010-2011|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 17 || 3 || 5 || 8 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Canadiens de Montréal || LNH || 39 || 2 || 2 || 4 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 54 || 10 || 12 || 22 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Canadiens de Montréal || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 68 || 18 || 19 || 37 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Canadiens de Montréal || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -

|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 33|| 13|| 9|| 22|| 28|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 2|| 0 || 0 || 0 || 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH ||49 || 21 || 17 || 38 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 20 || 3 || 2 || 5 || 34 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 67 || 14 || 15 || 29 || 57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH ||45 ||6 ||10 ||16 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Hockey Club Bolzano || EBEL || 38|| 16||17 ||33 ||32 ||5 ||2 ||3 ||5 ||33
|-
| 2019-2020|| Schwenninger Wild Wings|| DEL || 49 || 13|| 10 || 23 || 36 ||-||-||-||-||-

| 127 || 7 || 6 || 13 || 145 || 8 || 0 || 0 || 0 || 14

Références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Otters d'Érié
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Schwenningen Wild Wings